Newinia är ett släkte av svampar. Newinia ingår i familjen Phakopsoraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Newinia